Жиры (или триглицериды) — природные органические соединения; входят в класс липидов.
 Жиры (диетология) — один из трёх важнейших пищевых компонентов;
 Жир (альбом) — шестой студийный альбом музыкального коллектива «Н.О.М.».
 Жир (галерея) — московская галерея современного искусства.
 Жир, Александр Александрович (род. 1957) — украинский политик.

См. также 
 Трансжиры
 Молочный жир
 Кондитерский жир
 Растительный жир
 Жировая ткань
 Жира